Brusk härad var ett härad i Vejle amt, 177 kvadratkilometer stort, omfattande bland annat staden Kolding.

Källor 
 

Historiska indelningar i Danmark